

Patronyme 
 Albert de Geouffre de la Pradelle (1871-1955), juriste et professeur de droit français.
 Dominique Pradelle, professeur de philosophie et traducteur français.
 Géraud de Geouffre de La Pradelle (1935-2022), juriste international et un professeur de droit français.
 Gustave Pradelle (1839-1891), préfet, poète et auteur dramatique français.
 Michèle de La Pradelle, anthropologue et écrivain français
 Paul de Geouffre de La Pradelle (1871-1955), fondateur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence
 Raymond de Geouffre de la Pradelle (1910-2002), avocat français.

Toponymie 
 Pradelle, une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.
 L'Île de la Pradelle, une île située sur la Saône.

Homonymie
Homonymie de patronyme